Жо́рди или Джо́рди () — каталанская форма имени Георгий.
 Жорди де Сан-Жорди (1390-е — после июня 1424) — каталонский куртуазный поэт, рыцарь
 Жорди, Франсин (род. 1977) — швейцарская певица.

Имя 
 Альба Рамос, Жорди (род. 1989) — испанский футболист.
 Амат Маас, Жорди (род. 1992) — испанский футболист.
 Барра Кабело, Жорди (род. 1978) — андоррский футболист.
 Бернасе-и-Вальдес, Жорди (род. 1976) — испанский (каталонский) дирижёр.
 Бертомеу, Жорди (род. 1959) — исполнительный директор профессиональной баскетбольной Евролиги.
 Бенет Рубьо, Жорди (род. 1980) — андоррский футболист
 Вильчес, Жорди (род. 1979) — испанский актёр.
 Гали Гаррета, Жорди (род. 1961) — испанский экономист
 Галсеран-и-Феррер, Жорди (род. 1964) — каталонский драматург, сценарист, переводчик.
 Гомес, Жорди (род. 1985) — испанский футболист.
 Досе, Жорди (род. 1967) — испанский поэт, переводчик, историк литературы.
 Жене Герреро, Жорди (род. 1970) — испанский автогонщик.
 Казас-Байер, Жорди (род. 1948) — испанский каталонский хоровой дирижёр.
 Кодина Родригес, Жорди (род. 1982) — испанский футболист.
 Ламелас Пуэртас, Жорди (род. 1970) — андоррский футболист
 Мажем Бадальс, Жорди (род. 1967) — испанский шахматист, гроссмейстер.
 Масип Лопес, Жорди (род. 1989) — испанский футболист.
 Мбоула Куиральт, Жорди (род. 1999) — испанский футболист.
 Молья Пералес, Жорди (род. 1968) — испанский (каталонский) актёр, режиссёр, сценарист, художник
 Рубьо Гомес, Жорди (род. 1987) — андоррский футболист
 Сабатес, Жорди (род. 1948) — испанский композитор и пианист.
 Саваль-и-Бернадет, Жорди (род. 1941) — испанский (каталонский) гамбист, дирижёр и предприниматель.
 Санс Хуан, Жорди (род. 1965) — испанский ватерполист
 Соле-и-Гали, Жорди (род. 1949) — испанский гитарист, певец, композитор.
 Сервельо, Жорди (род. 1935) — каталонский композитор.
 Шуметра, Жорди (род. 1985) — испанский футболист.
 Эскура Ашас, Жорди (род. 1980) — андоррский футболист

См. также 
 Жорди (Jordy)
 Йорди
 крест Сант-Жорди
 Сан-Жорди-Десвальс
 Королевская академия изящных искусств Сант-Жорди
 Палау Сант Жорди